Roitman ist der Familienname folgender Personen:

 Judith Roitman (1945), US-amerikanische Mathematikerin
 Sergio Roitman (* 1979), argentinischer Tennisspieler